Gruska ist der Familienname folgender Personen:
 Jay Gruska (* 1953), US-amerikanischer Komponist
 Jozef Gruska (* 1933), slowakischer Informatiker
 Inge Posch-Gruska (* 1962), österreichische Politikerin
 Ulrike Gruska (* 1978), deutsche Politologin, freie Journalistin und Autorin

Gruska ist der Name folgender Orte:
 Gruska (Gemeinde Gurk), Katastralgemeinde von Gurk, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Gruszka
 Gruschka
 Kruska